Der Škoda Rapid ist ein Pkw des tschechischen Herstellers Škoda Auto. Das in der Kompaktklasse angesiedelte Fahrzeug schließt die Lücke zwischen Fabia und Octavia.

Modellgeschichte 
Die seriennahe Studie Škoda MissionL konnte bereits auf der IAA 2011 besichtigt werden. Der Rapid wird zusammen mit dem baugleichen Seat Toledo IV im Škoda-Werk Mladá Boleslav gefertigt. Die Fahrzeuge für die asiatischen Märkte stammen aus der Produktion der Shanghai Volkswagen. Die Markteinführung in Deutschland war am 20. Oktober 2012. Der Rapid basiert wie der Roomster auf verschiedenen Plattformsegmenten aus dem VW-Konzern. 

Im Jahr 2019 wurde ein Nachfolger der Stummelheckvariante des europäischen Rapid vorgestellt, der unter der Bezeichnung Škoda Rapid nur in Russland angeboten wurde. Dessen Produktion wurde mit der Einstellung der Aktivitäten Škodas auf dem russischen Markt Anfang 2022 auf Grund des russischen Angriffs auf die Ukraine ausgesetzt.

In Indien wird seit 2011 ein Auto gefertigt, das keine Gemeinsamkeiten mit dem in Europa erhältlichen Modell hat, aber ebenfalls Rapid heißt.

Facelift 2017 
Im März 2017 wurde auf dem Genfer Auto-Salon ein erneuertes Modell des Rapid vorgestellt: Neben den beiden neuen Dreizylinder-Motoren mit einem Liter Hubraum (95 bzw. 110 PS), die die 1,2-Liter-Motoren ersetzen, wurde auch das Design modernisiert: Die Frontschürze wurde neu gezeichnet und erhielt neue Nebelscheinwerfer. Die Heckleuchten wurden schwarz eingefärbt. Die Hauptscheinwerfer leuchten seit Frühjahr 2017 mit Bi-Xenon-Leuchten. Das Tagfahrlicht ist optional mit LED-Technik ausgestattet und befindet sich im Hauptscheinwerfer. Diese LED-Einheit ist zugleich der LED-Blinker. Der neue Lichtassistent, der die Scheinwerfer bei Bedarf automatisch einschaltet, Dauerfernlicht erlaubt und das Fahrzeugumfeld beleuchtet, rundet das Facelift ab. Für den Rapid wurden auch Infotainment-Systeme mit Internetzugang und Online-Diensten integriert.

Karosserievarianten 
Der Rapid wurde im Oktober 2012 als Fließhecklimousine mit großer Heckklappe eingeführt. Seit September 2013 ist er zusätzlich in einer kürzeren Variante mit Schrägheck als Rapid Spaceback im Angebot. Das Motorenangebot für beide Versionen ist identisch, lediglich der kleinste Motor mit 55 kW wird für den Rapid Spaceback nicht angeboten.

Ausstattung 
Die Grundausstattung umfasst unter anderem sechs Airbags, ABS und ESP, Zentralverriegelung, Servolenkung, höhenverstellbares Lenkrad und elektrische Fensterheber. Verkauft wird das Modell in den Ausstattungslinien Active, Ambition und Elegance. Die letzteren beiden enthalten neben weiteren Ausstattungsdetails zusätzlich eine Klimaanlage.

Für den Rapid Spaceback ist gegen Aufpreis ein Panoramaglasdach mit verlängerter Glasheckscheibe erhältlich.

Technische Daten

Ottomotoren 

Der Verbrauch des Škoda Rapid 1.2 MPI liegt laut Werksangaben bei 5,8 Litern Benzin auf 100 Kilometer. Mittels Green-Tec-Paket von Škoda (es beinhaltet gegen Aufpreis unter anderem ein Start-Stopp-System und Bremsenergierückgewinnung) sinkt der Kraftstoffverbrauch im EU-weit genormten Fahrzyklus NEFZ.

Dieselmotoren

Zulassungszahlen in Deutschland 
Ab dem Marktstart 2012 bis einschließlich Dezember 2019 wurden in der Bundesrepublik Deutschland 102.708 Rapid neu zugelassen. Mit der Einführung des Rapid Spaceback stiegen die Zulassungszahlen deutlich an.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website zum Škoda Rapid
 auto motor und sport: Test  1.2 TSI Green Tec 

Fahrzeug der Kompaktklasse
Kombilimousine